Янівська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця в Україні й Росії в XIX — першій чверті XX століття:

 Янівська волость — Донецького округу Області Війська Донського;
 Янівська волость — Ковенського повіту Ковенської губернії;
 Янівська волость — Літинського повіту Подільської губернії.